Ла Трес има више значења:

 Ла Трес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Трес, Гранха (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику